

Geografia 
Saint-Just-d'Ardèche – comune francese del dipartimento dell'Ardèche
Saint-Just – comune francese del dipartimento dell'Ain
Saint-Just – comune francese del dipartimento del Cantal
Saint-Just – comune francese del dipartimento dello Cher
Saint-Just – comune francese del dipartimento della Dordogna
Saint-Just – comune francese del dipartimento dell'Eure
Saint-Just – comune francese del dipartimento dell'Hérault
Saint-Just – comune francese del dipartimento di Ille-et-Vilaine
Saint-Just – comune francese del dipartimento di Puy-de-Dôme
Saint-Just – quartiere della città francese di Lione
Saint-Just – quartiere della città francese di Marsiglia

Musica 
 Saint Just – gruppo musicale italiano
 Saint Just – album d'esordio del gruppo Saint Just del 1973

Persone 
Louis Saint-Just – rivoluzionario francese
Gianni Sanjust – musicista e produttore discografico italiano

Pagine correlate
 St Just